Csehország
 Jivina, település a Mělníki járásban
 Jivina, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Jivina, Troskovice településrésze a Semilyi járásban
 Jivina, Vlastibořice településrésze a Libereci járásban